Guillaume le Jeune de Burgh ou William Og de Burgh  (tué en 1270). Fils de Richard de Burgh  Seigneur de Connaught et ancêtre des Seigneurs de Mayo et des Seigneurs de Clanricard.

Biographie 
Guillaume de Burgh surnommé en gaélique Óg (le Jeune), également connu sous le nom de William fitz Richard Mor de Burgh, était le plus jeune fils de Richard Mor de Burgh. Il fut tué lors de la  par les Uí Conchobair en 1270. Il laissa un fils unique, sir William de Burgh, également connu comme William "Liath", qui mourut en 1324. 

Guillaume Og de Burgh est principalement connu comme l’auteur de la branche cadette de la Famille de Bourg dont les membres issus de son fils William Liath de Burgh,constituèrent les dynasties gaélisées des Mac William Iochtar Bourke, Seigneurs de Mayo et les Mac William Uatchar Burke,Seigneurs de Clanricard.

Origine des Mac William Iochtar ou Bourke de Mayo 

  Guillaume de Bourg,  mort en 1206.
  |
  |
  Richard Mor de Burgh, mort en 1243.
  |
  |
  William Og de Burgh, tué en. 1270.
  |
  |
  Sir William Liath de Burgh, mort en.1324.
 =Finola ni Brian Roe O'Brian, roi de Thomond.
  |
  |
  Sir Edmond Albanach Bourke,  Mac William Iochtar, mort en 1375.
 =Sadhbh ni Dermot O'Malley, roi des Ui Maill.  
 =Finola ni O'Kelly, roi des Ui Maine.
  |
  |
  Sir Thomas Bourke,  Mac William Iochtar, mort en 1401.
  |
  |_
  |       |                   |                 |
  |       |                   |                 |
  Walter  Edmund na Féasóige  Thomas Og     Richard
 +1440 ()  +1458 ()          +1460 ()     +1473 ()

Origine des Mac William Uachtar ou Burke de Clanricard 

  Guillaume de Bourg  mort en 1206.
  |
  |
   Richard Mor de Burgh, mort en 1243.
  |
  |
  William Og de Burg tué en 1270.
  |
  |
  Sir William Liath de Burgh, mort en 1324.
 =Finola ni Brian Roe O'Brian, roi de Thomond.
  |
  |
  Sir Ulick Burke d’Annaghkeen,  Mac William Uachtar, mort en 1353.
  |
  |
  Richard Og Burke,  Mac William Uachtar, mort en 1387.
  |
  |                              
  Ulick II an Fhiona Burke Mac William Uachtar de "Clanricard".
               Mort en 1424.

Notes

Sources 
 , édition du .

Bibliographie 
  Goddard Henry Orpen Ireland under the Normans Oxford at the Clarendon Press (1968). Volume III (1216-1333), chapitre XXXI « The Earldom of Ulster 1227-1271  »  254-285.

Décès en 1270
Guillaume le Jeune
Histoire de l'Irlande médiévale
Militaire irlandais mort au combat